Li Zhi är en romanisering av olika kinesiska namn och kan syfta på:

Tang Gaozong – en kejsare under Tangdynastin, vars personnamn var Li Zhi.
Li Zhi (filosof) – en neokonfuciansk filosof under Mingdynastin
Li Zhi (dissident) – en politisk dissident.
Li Zhi (politiker) – en kommunistisk kinesisk politiker.
Nina Li Chi – en kinesisk skådespelerska som är gift med Jet Li